Il doppio del torneo di tennis Black Forest Open 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Franz Stauder e Alexander Waske che hanno battuto in finale Fredrik Loven e Damien Roberts 6-3, 4-6, 6-3.

Teste di serie 

 Jens Knippschild /  Jairo Velasco, Jr. (primo turno)
 Petr Kovačka /  Thomas Strengberger (semifinali)

 Juan Giner /  Álex López Morón (primo turno)
 Bobbie Altelaar /  Dennis van Scheppingen (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Black Forest Open 2001